Берлин има више значења:
 Берлин, главни град Немачке
 Берлин (Охајо), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Охајо
 Берлин (Џорџија), град у америчкој савезној држави Џорџија.
 Берлин (Њу Џерзи), град је у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Берлин (Њу Хемпшир), град је у америчкој савезној држави Њу Хемпшир
 Берлин (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Берлин (Илиноис), је село у америчкој савезној држави Илиноис
 Берлин (Мериленд), град је у америчкој савезној држави Мериленд
 Берлин (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Берлин (Северна Дакота), град је у америчкој савезној држави Северна Дакота